Az 56. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1972. május 27-én rendeztek meg.

Források
http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1972ind.htm

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek